Ciao (IPA: ), česky "čau" nebo "čao", je původně italský neformální pozdrav.

Významy
 Ciao – moped italské značky Piaggio, vyráběný v několika verzích (P, PX, MIX) v letech 1967 až 2006, velmi populární v Itálii, zejména v 70.–80. letech 20. století. Dodnes je, po více než 40 letech existence, hojně rozšířeným malým motocyklem v Itálii.
 Ciao – maskot mistrovství světa ve fotbale v Itálii "Italia '90".
 Ciao – webové stránky komunity internetových uživatelů.
 Ciao – japonský dívčí časopis s anime a manga tematikou (Šógakukan)
 Ciao Agip – řetězec restaurací italské skupiny Autogrill
 Ciao – programovací jazyk
 CIAO – multikulturní rozhlasová stanice v Bramptonu v Ontariu

Hudba 
 Bella ciao – italská lidová píseň (italských partyzánů).
 Ciao Luna – píseň od Gino Latilla z roku 1957
 Ciao ciao bambina – píseň od Domenico Modugno z roku 1959
 Ciao Ti Dirò – píseň od Adriano Celentano z roku 1959
 Ciao ragazza ciao – píseň od Gianni Pettenati z roku 1966
 Ciao amore, ciao – píseň od Luigi Tenco z roku 1967
 Ciao tesoro mio – píseň od Mirna Doris z roku 1968
 Ciao amore, come stai – píseň od Riccardo Fogli z roku 1973
 Solo ciao – píseň od Claudio Villa z roku 1980
 Ciao Italy Ciao Amore – píseň od Ricchi e Poveri z roku 1983
 Buona Sera Ciao Ciao – píseň od Mauro z roku 1987
 Ciao – píseň Vasco Rossiho z alba C'è chi dice no 1987
 Ciao! – album Maura Scocca z roku 1992 
 Ciao – album Lucio Dalla z roku 1999
 Ciao tesoro – píseň od Enzo Gambardella z roku 2000
 "Ciao Ciao" – píseň od Maria Nazionale z roku 2008
 Ciao! – album od Tigy z roku 2009
 Ciao Siciliano – píseň od Umberto Tozzi z roku 2009
 Ciao amore ciao – píseň od Giusy Ferreri z roku 2011
 Ti dico ciao – píseň od Laura Pausini z roku 2012
 Ciao – singl z roku 2012 od Alessandry Amoroso
 Ciao' – píseň od skupiny Two Fingerz z roku 2014
 Ciao Amico Mio' – píseň od Luca Bonacchi z roku 2015
 Ciao pa' – píseň od Eros Ramazzotti z roku 2016
 Ciao! – píseň od skupiny Lush
 Allora ciao – píseň od Shade (rapper) z roku 2020
 Ciao Ciao  – píseň od Veronica Lucchesi Sanremo z roku 2022

Kinematografie 
 Ciao – film od Yen Tana z roku 2008
 Ciao ma'... – film od Giandomenico Curi z roku 1988
 Ciao nì! – film od Paolo Poeti z roku 1979 
 Ciao Pino – film od Santo Bellina z roku 2013
 CIAO MAMMA – film od Carlo Luglio z roku 2014
  Ciao Roma! – film od Roy Carlo z roku 2022

Zkratky 
 CIAO: Columbia International Affairs Online – elektronická databáze Columbia University Press
 CIAO: Chief Information Assurance Officer
 CIAO: Círculo Ciudadano contra la Corrupción, la Impunidad y los Abusos de los Agentes del Orden – mexická občanská organizace proti korupci a zneužívání moci veřejných činitelů